El término Zelioni (, verde) puede referirse a:

Localidades 

Zelioni (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Zelioni (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Zelioni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zelioni (Noginsk, Moscú), localidad del raión de Noginsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Zelioni (Púshkino, Moscú), localidad del raión de Púshkino del óblast de Moscú, en Rusia.

Islas 

Isla Zelioni, una isla deshabitada en el mar de Barents de Rusia.

Personas 

Lev Zelioni (n.1948), físico ruso.
Vsévolod Zelioni, yudoca lituano.